La saison 1998-1999 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Dynamo Kiev, tenant depuis 6 saisons, va tenter de conserver son titre face aux 15 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 16 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

C'est le Dynamo Kiev qui termine une nouvelle fois en tête et remporte son  de champion consécutif. Il réalise d'ailleurs un  consécutif Coupe-Championnat cette saison en gagnant également la Coupe d'Ukraine.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 1999-2000. À partir de cette saison, la Coupe des Coupes est supprimée. Ainsi, le vainqueur de la Coupe d'Ukraine est qualifié pour la Coupe UEFA 1999-2000, tout comme le club le mieux classé qui n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. Enfin, un club se qualifie pour la Coupe Intertoto 1999.

Les 16 clubs participants 
 Dinamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 Karpaty Lviv
 Nyva Ternopil
 
 Kryvbass Krivoï-Rog
 CSKA Kiev 
 Zirka Kirovohrad 
 FC Vorskla Poltava
 Metalurg Donetsk 
 Metalurg Mariopol
 Metalist Kharkov - Promu de 
 SK Mykolaiv - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage promotion/relégation 
Pour connaître le club qui jouera en première division la saison suivante, un barrage est organisé entre le  de  et le meilleur club non-promu de la deuxième division. Le barrage se joue sur un seul match, disputé à Kiev à la fin de la saison.

  se maintient en première division.

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

1998-1999
Ukraine
Sport en Ukraine en 1998
Sport en Ukraine en 1999